Котари может означать:

 — река в Индии, левый приток Банаса.
 Котари, Даулат Сингх (1906—1993) — индийский физик.